Сборная команда Нидерландов:

 Сборная Нидерландов по хоккею с мячом
 Сборная Нидерландов по хоккею с шайбой